Ladung je německý název českých sídel:
 Lesná (Nová Ves v Horách) – osada, součást obce Nová Ves v Horách 
 Loučná (Lom) – místní část města Lom

Německé názvy sídel v Česku